Можаев Евгений Евгеньевич (род. 1 ноября 1958, деревня Губино, Орехово-Зуевский район, РСФСР, СССР) — бывший временно исполняющий обязанности ректора ФГОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет», Доктор экономических наук Российской Федерации, Государственный советник Российской Федерации 1 класса.

Биография 
В 1991-2006 гг. работал в Минсельхозе России (руководство системой образовательных и научных учреждений АПК, земельно-имущественные отношения в сфере образования и науки).

C 2006 по 2013 гг. - проректор по финансово-экономической работе, первый проректор Российского государственного аграрного заочного университета.

С 2013 по н/в - директор по научным и образовательным программам Национального агентства по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии.

2009 - Doctor of Laws (Doctor Habilitatus) (доктор юриспруденции). 

2010 – заместитель председателя Московского областного отделения Московского общества испытателей природы, член Нью-Йоркской академии наук.

2013 - Председатель отделения "Ресурсосбережение и возобновляемая энергетика" Российской академии естественных наук, член Президиума Российской академии естественных наук.

18 октября 2016 года назначен вр. и.о. ректора Российского государственного аграрного заочного университета.

Научные достижения 

Е.Е. Можаев принимал активное участие приоритетных направлений развития науки и техники АПК, в осуществлении федеральных целевых и отраслевых программ, разработке концепции научного развития АПК, разработке и формировании в соответствии с «Основами политики Российской Федерации в области науки и  технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу» перечня критических технологий и приоритетных направлений развития науки, техники и технологий, разработке нормативно-правовых документов в сфере образования. 

Один из авторов отраслевых научно-технических программ «Развитие среднего профессионального образования Минсельхоза России», «Развитие аграрного образования», ряда законопроектных предложений, "Рекомендаций по разработке региональных программ кадрового обеспечения АПК", "Концепции государственной молодежной политики", "Основных направлений профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса", ежегодного доклада «Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по её регулированию», информационно-аналитического сборника «Аграрная наука России», "Концепции развития сельского хозяйства в районах освоения целинных и залежных земель Российской Федерации", "Концепции развития сельского хозяйства в Нечернозёмной зоне России". 

Участник научных исследований по проблемам: «Совершенствование форм и методов обучения в системе аграрного экономического образования», «Совершенствование управления сельскохозяйственными предприятиями».
 
С 1986 года активно занимался разработкой методических основ и прикладных методик электронного образования, организацией внедрения новых педагогических технологий в системе АПК. Был избран председателем Методического совета Госагропрома России. 

Общее количество публикаций составляет более 402 наименований, часть из которых размещены  в  научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU .  Научные работы Можаева Е.Е. включены в фонды Парламентской библиотеки. Можаев Е.Е. имеет 10 публикаций в изданиях, входящих в Russian Scienct Citation Index, 47 публикаций в изданиях, включенных в текущий перечень ВАК Общее  количество учебных и учебно – методических пособий,  подготовленных и изданных с участием Можаева Е.Е. составляет 72 наименования на 2017 год, в том числе 15 монографий и 12 учебников. 

Один из ведущих специалистов в области экономики и правового регулирования деятельности аграрных образовательных и научных организаций, земельно-имущественных отношений и организационно-правовых форм. Осуществляет научное руководство аспирантами. Имеет пятерых учеников, которым присуждены ученые степени кандидатов экономических наук. 

Является председателем редакционного совета бюллетеня «Арбитражно-третейский суд в СРО», заместителем главного редактора научно-производственного ежемесячного рецензируемого журнала «Вестник кадровой политики, аграрного образования и инноваций», научного журнала «Вестник Российского государственного аграрного заочного университета», электронного научного издания «Вестник РГАЗУ». 

23 апреля 2010 года Распоряжением Совета Министров Союзного Государства России и Белоруссии назначен советником Государственного Секретаря Союзного Государства П. П. Бородина.

Награды и звания 
 Профессор.
 Почётный профессор Тверской государственной сельскохозяйственной академии.
 Почётный доктор и профессор Европейского университета Общественного объединения «Международной академии наук о природе и обществе» (МАНПО)
 Диплом топ-менеджера МВА/Master of Business Administration — 2008 от Закрытого акционерного общества «Международный центр инвестиционного консалтинга».
 Член Общероссийского педагогического клуба.
 Награждён именными золотыми часами Министра сельского хозяйства России за заслуги перед АПК,
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации,
 Почётный работник науки и техники Российской Федерации,
 Почётный работник АПК России,

Научные работы Е. Е. Можаева как в числе конкурсных работ аграрных вузов, так и индивидуально награждены девятью Золотыми медалями ВВЦ.

Медали 
 Медаль ВВЦ «Лауреат Всероссийского выставочного центра».
 Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».
 Медаль К. Д. Ушинского,
 Почётный знак Московской областной Думы «За труды»,
 Медаль Ордена Ивана Калиты,
 Знак Московской областной Думы «За содействие закону».

Основные труды

Статьи в научных изданиях 
 Можаев Е.Е. Социально-экономические аспекты и опыт создания инновационной инфраструктуры аграрного вуза.//Вестник кадровой политики, аграрного образования и инноваций.-2017.- № 1-3.
 Можаев Е.Е. Проблемы развития аграрных вузов.//Вузовский вестник. -1-15 мая 2017 г.-№ 9(273).
 Можаев Е.Е., Арефьев Н.В. Нормативно-правовое обеспечение налогового стимулирования энергоэффективности.//Главный энергетик. – 2016.-№ 9.
 Можаев Е.Е., Нудьга Е.А. Роль и место регионального агропромышленного комплекса в социальном развитии села (на примере Владимирской области)//Sciences of Europe.-2016.-№ 1(1).- Volume 2.
 Можаев Е.Е., Заикин А.С. Методические подходы к оценке эффективности государственных вложений в НТП.//Вестник кадровой политики, аграрного образования и инноваций.-2016.- № 1-3.
 Можаев Е.Е. Агропромышленный комплекс как одна из важнейших отраслей народного хозяйства России и подходы к совершенствованию национальной аграрной политики. Вестник Екатерининского института.-2016.-№ 1 (33).
 Можаев Е.Е., Сафронов Н.С. Налоговые льготы для энергоэффективных объектов. //Вестник кадровой политики, аграрного образования и инноваций.-2015.- № 7-9.
  Можаев Е.Е. Прогнозирование параметров развития НТП в сельскохозяйственном производстве // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.- 2010.- № 5. – 0,4 авт.
 Некоторые теоретико-нормативные вопросы стратегического управления устойчивым развитием сельского хозяйства / Можаев Е.Е., Новиков В.Г., Ясулов К.Г., Ясулова Т.В., Ясулов В.К. // Вестник Московского университета МВД России. – 2010. - № 1. – 0,8 п.л., в т.ч. 0,4 авт.
 Можаев Е.Е., Новиков В.Г. Некоторые методологические вопросы управления стратегией развития регионального АПК // Аграрный вестник Урала. - 2009. - №10 (64). - C.61-62.- 0,4 п.л.. в т.ч. 0,2 авт.
 Можаев Е.Е., Новиков В.Г. Сущностные особенности стратегического управления в российской агросфере // Аграрный вестник Урала. - 2009. - №11 (65). - 0,4 п.л., в т.ч. 0,2 авт.
 Повышение эффективности управления в растениеводстве и животноводстве на примере учебно - опытных хозяйств / Е.Е. Можаев, Р.В. Гиненский // Вестник университета. - М.: Изд-во ГУУ . - 2009. - №31. - С. 151-156.-0,5 п.л., в т.ч. 0,25 авт.
 К вопросу о роли ИКС в повышении качества жизни сельского населения / Е.Е. Можаев, Г.Е. Смирнов // Аграрный вестник Урала.-2008.- № 2.- 1,2 п.л., в т.ч. 0,6 п.л. авт.
 Критериальная оценка эффективности управления в растениеводстве / Е.Е. Можаев, Н.Н. Филина, Р.В. Гиненский // Проблемы теории и практики управления.- 2008.- № 10.-0,5 п.л.. в т.ч .0,15 авт.
 Можаев Е.Е. Индикативное планирование как форма государственного регулирования агропродовольственной сферы / Е.Е. Можаев // Вестник университета. Развитие отраслевого и регионального управления.- 2007.- №1.-0,4 п.л.
 Можаев Е.Е. О состоянии и направлениях совершенствования учебно-опытных хозяйств / Е.Е. Можаев // Тракторы и сельхозмашины.-ФГБОУ ВО Московский политехнический университет .- 2013.- №5. -стр. 53-55
 Можаев Е.Е. Эффективность управления / Е.Е. Можаев // Труды Вольного экономического общества России.- М., 2006.-Т.73.-0,5 п.л.
 Можаев Е.Е. Роль науки в инновационных процессах в АПК и производственной подготовке кадров // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2005. - № 6. -0,4.

Монографии, брошюры 
 Можаев Е.Е., Сафронов Н.С. Правила определения класса энергетической эффективности и маркировки объектов/Е.Е. Можаев, Н.С, Сафронов. М., Наука. В 3 томах.-2017.-120,1 п.л.
 Энергосбережение в сельскохозяйственном производстве /Е.Е.Можаев, А.Н.Арефьев, А.Н.Можаев. М., Учебное пособие КолосС.-2014.-26,6 п.л.
 Можаев Е.Е., Белослудцев В.И. Правовые основы государственного регулирования предпринимательской деятельности в АПК России /Е.Е. Можаев, В.И. Белослудцев. Учебное пособие.-М.: РГАЗУ, 2012-18 п.л.
 Предпринимательское право. Законодательство России о предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе. /Е.Е. Можаев, В.И. Белослудцев. Учебное пособие.-М.:РГАЗУ, 2010.-11,58 п.л.
 Можаев Е.Е. НТП в сельскохозяйственном производстве / Е.Е. Можаев. Монография. – М.: Спутник+.- 2010.-10 п.л.
 Инновационный потенциал агросферы АПК: проблемы формирования, современное состояние и приоритеты развития / Е.Е. Можаев, В.Г. Новиков, С.М. Рамазанов, А.Н. Квочкин, Ю.П. Антонова. Мичуринск - наукоград: МичГАУ, 2009.-10,5 п.л., в т.ч. 2,1 авт. п.л.
 Направления развития и проблемы функционирования информационно-консультационной службы АПК России / Е.Е. Можаев, П.Ф. Аскеров, Т.К. Абдуллаева. Монография.- М., РАКО АПК, 2009.- 9,8 п.л., в т.ч.3,25 авт.
 Актуальные проблемы стратегического управления развитием агросферы региона: вопросы теории, методологии, практики / Е.Е. Можаев, В.Г. Новиков, С.Г. Куракин. Монография. - М.: ФГОУ ДПОС РАКО АПК, 2009.- 9,5 п.л., в т.ч. 3,15 авт. п.л.
 Можаев Е.Е Государственная аграрная политика: состояние, тенденции и перспектива / Е.Е. Можаев. Брошюра.- Коломна: Virginia Press, 2008.-4,59 п.л.
 Оценка эффективности управления сельскохозяйственным производством / Е.Е. Можаев, Е.И. Семенова, Г.Е. Смирнов, В.Е. Смирнов, А.В. Серёгин. Монография. - М.: РАКО АПК, 2007. - 10,5 п.л., в т.ч. 2,6 п.л. авт.
 Можаев Е.Е. Формирование системы устойчивого развития региональных и муниципальных сельских территорий / Е.Е. Можаев. Монография. - Тверь, Агросфера, 2007.-10,8 п.л.
 Можаев Е.Е. Проблемы и пути оптимизации взаимодействия вузов и учебно-опытных хозяйств сельскохозяйственных вузов / Е.Е. Можаев. Монография.- Тверь: Агросфера. - 2006. - 11,7 п.л.

Методические пособия и рекомендации 
 Методические рекомендации  по экспертизе бизнес - планов /Е.Е. Можаев, А.Е. Можаев.-М.; Угрешская типография.-2014.-2,5 п.л.
 Методические рекомендации по определению эффективности научных разработок и внедрения инноваций / Е.И. Семёнова, В.А. Семёнов, А.В. Серёгин, Е.Е. Можаев. - М.: Изд-во РГАЗУ.-2009.-158с.- 5,2 п.л., в т.ч. 1,3 п.л. авт.
 Методические рекомендации по планомерному использованию инноваций в агропромышленном комплексе / Е.И. Семёнова, В.А. Семёнов, А.В. Серёгин, Е.Е.Можаев. - М.: Изд-во РГАЗУ.-2009.-180с. -5,6 п.л./ 1,4 п.л. авт.
 Методические рекомендации по организационно-экономическим основам развития сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих кооперативов / Е.Е. Можаев, Е.И. Семенова, И.А. Цветков, В.А. Семенов. - Монография. - М.: ООО «Столичная типография», 2008.- 10,5 п.л., в т.ч.2,1 авт.
 Основы теории управления и организации / Е.Е. Можаев, Н.В. Новичков, В.Г. Новиков, С.С. Серебряников. Учебное пособие. - М., РосАКО АПК, 2008. -13,8 п.л.. в т.ч.3,5 авт. п.л.
 Можаев Е.Е Государственный и частный секторы экономики: становление и взаимодействие / Е.Е. Можаев. Брошюра. Коломна: Virginia Press, 2008.-2,7 п.л.
 Можаев Е.Е Агропромышленный комплекс как основа устойчивого развития сельских территорий / Е.Е. Можаев. Брошюра. Тверь, Агросфера, 2007. - 1,4 п.л.
 Можаев Е.Е. Работа по привлечению инвестиций в сельхозпредприятия Ярославской области / Е.Е. Можаев. Брошюра. Тверь: Агросфера, 2007. - 0,5 п.л.
 Можаев Е.Е Региональные особенности в реализации национального проекта «Развитие АПК» / Е.Е. Можаев. Брошюра. Тверь, Агросфера, 2007. - 0,5 п.л.
 Можаев Е.Е. Теоретические основы эффективного управления сельскохозяйственным производством и его оценки / Е.Е. Можаев. Учебное пособие.- Тверь: Агросфера, 2007.-2,6 п.л.
 Можаев Е.Е Теоретические основы прогнозирования развития отрасли / Е.Е. Можаев. Учебное пособие. - Тверь, Агросфера, 2007.-2,0 п.л.
 Экономика предприятия / Е.Е. Можаев, В.Н. Боробов. Учебное пособие.- М., РГАЗУ, 2007.-15,4 п.л, в т.ч. 7,7 авт. п.л.
 Можаев Е.Е. Вопросы оценки эффективности управления сельскохозяйственным производством / Е.Е. Можаев. Учебное пособие. - Тверь, Агросфера, 2007.-1,75 п.л.
 Создание агротехнополисов на базе сельскохозяйственных вузов / Е.Е. Можаев, Ю.Н. Егоров, И.С. Санду, А.Л. Эйдис. Методические рекомендации. - М.: ВНИПР, 2005. - 3,0 п.л., в т.ч. 0,75 авт. п.л.
 Рекомендации по созданию региональных инновационных центров / Е.Е. Можаев, М.С. Бунин, Ю.Н. Егоров, И.С. Санду, А.Л. Эйдис. Методические рекомендации. - М.: ВНИПР, 2005.- 1,8 п.л., в т.ч. 0,4 авт. п.л.
 Организация и проведение испытаний инновационных технологий в сельскохозяйственном производстве / М.С. Бунин, Ю.Н. Егоров, И.С. Санду, А.Л. Эйдис. Брошюра.- М.: ВНИПР, 2005.-3,4 п.л.. в т.ч. 0,85 авт.
 Можаев Е.Е. Агротехнополис - новая форма инновационной деятельности / Е.Е. Можаев. Брошюра. Коломна: НМЦ КАК, 2005.-0,4 п.л.
 Совершенствование механизма государственного регулирования системы поставок агропродукции в условиях индустриального региона / Е.Е. Можаев, В.П. Черданцев, Г.А. Вшивкова, Г.В. Рудометова. Монография. - Пермь: ПГСХА, 2004. 10,6 п.л., в т.ч.3,8 авт.

Примечания

Ссылки 
 [www.famous-scientists.ru/10682 Можаев Е.Е. в энциклопедии "Ученые России"]
 Информация о соискателе ученой степени доктора экономических наук Можаеве Е.Е. на сайте ВАК
 Диссертационная работа Можаева Е.Е. "Управление учебно-опытными хозяйствами сельскохозяйственных вузов"

Доктора экономических наук
Экономисты России
Экономисты по алфавиту
Юристы России
Преподаватели Российского аграрного заочного университета